4194 Sweitzer è un asteroide della fascia principale del diametro medio di circa 18,45 km. Scoperto nel 1982, presenta un'orbita caratterizzata da un semiasse maggiore pari a 2,6979471 UA e da un'eccentricità di 0,0415897, inclinata di 7,51581° rispetto all'eclittica.

Collegamenti esterni 

Corpi celesti scoperti nel 1982
Sweitzer